Vitásek ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Vitásek (* 1956), österreichischer Kabarettist, Schauspieler und Regisseur
 Jan August Vitásek (1770–1839), böhmischer Komponist
 Ondřej Vitásek (* 1990), tschechischer Eishockeyspieler